Ndana bezeichnet:

 eine Insel des Rotiarchipels, siehe Pamana
 eine Insel des Sawuarchipels, siehe Ndana (Sawu)